Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1974.

Ergebnisse 
Das Finale wurde auf drei Gewinnsätze ausgetragen.

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 18. Jahrgang (1974), Heft 4 (fälschlicherweise mit 19. Jahrgang bezeichnet) 

1974
Tennisturnier 1974